HYD steht für:
 Flughafen Hyderabad (IATA-Code)
 harakatu-l-yasari-d-dimuqrati, „Demokratische Linke Bewegung“, politische Partei im Libanon

HyD steht für
 Hybriddetektor. Die Abkürzung wird von Leica Microsystems für Hybridphotodetektoren verwendet. 

HYD